Гімпаць () — комуна в Румунії, у повіті Джурджу.
 Гімпаць () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Гімпаць.
 Гімпаць () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Феркашеле.
 Гімпаць () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Адміністративно підпорядковується місту Рекарі.